Biathlonowy bieg pościgowy mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 12 lutego na Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon.

Mistrzem olimpijskim został Francuz Martin Fourcade. Drugie miejsce zajął Szwed Sebastian Samuelsson, a na trzecim stopniu podium uplasował się Benedikt Doll reprezentujący Niemcy.
Jedyny startujący w zawodach Polak, Grzegorz Guzik, był 56.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018